Алекса́ндр Карпе́нко:
 
 Карпенко, Александр Степанович (1946—2017) — советский и российский философ, профессор МГУ.